Геологорозвідка — розмовна назва геологорозвідувальних робіт

Геологорозвідка — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Геологорозвідка — присілок, Солікамський район, Пермський край